CHOQ.FM peut désigner :
  est une station de radio franco-ontarienne qui opère à Toronto.
 CHOQ est une radio étudiante.